Митио Мадо (, имя при рождении Митио Исида; 16 ноября 1909 — 28 февраля 2014) — японский поэт, автор многочисленных стихов для детей.

Биография 
Родился в префектуре Ямагути на острове Хонсю. Когда Митио исполнилось пять лет, его родители уехали работать на Тайвань (который был оккупирован Японией до 1945 года), и следующие 5 лет он прожил с дедом. Впоследствии он переехал к родителям на Тайвань, где окончил  и опубликовал свои первые стихи в газете «Ayumi». После окончания университета Митио работал инженером в Департаменте водных путей и портов в аппарате генерал-губернатора Тайваня.

На формирование творчества М. Мадо большое влияние оказали японские поэты Хакусю Китахара и .

В 1934 года Хакусю Китахара выбрал два стихотворения Митио Мадо для публикации в детском журнале «Кодомо но куни», а 1936 году композитор Ясухару Ямагути положил на музыку стихи Мадо «Futa atsu». Так началась его карьера детского писателя, которая была прервана второй мировой войной.

В 1943 году был призван на службу в Военно-морской флот Японии и участвовал в ряде военных кампаний. Капитуляция Японии его застала в Сингапуре. После возвращения в Японию в 1948 году Мадо работал в издательстве, издававшем журнал «Детская книга». После выхода на пенсию в 1959 году Мадо всецело посвятил себя поэзии и живописи. Его творческое наследие насчитывает более 1200 стихотворений.

До начала 1990-х годов его творчество было неизвестно за пределами Японии, но в 1992 году по инициативе императрицы Митико книга Мадо «Dōbutsutachi» («Животные») была переведена на английский язык и опубликована в Японии и США в двуязычном (японо-английском) варианте и получила широкое признание во всём мире. В 1994 году Мадо был удостоен премии имени Андерсена.

На русский язык некоторые стихи поэта в переводе Ю.Коваля опубликованы в журнале «Мурзилка» в 1994 году.

Награды 
 1968 Премия Нома по детской литературе
 1976 Премия ассоциации японской литературы для молодежи (日本児童文学者協会賞)
 1994 Литературная премия «Robō no ishi» (路傍の石文学賞)
 1994 Премия имени Х. К. Андерсена
 1998 Премия Асахи.

Библиография (избранное)

Сборники песен 
 1968 Tempura piripiri ()
 1973 Mametsubu uta ()
 1974-75 Mado Michi shishū (, 6 томов)
 1979 Fukei shishū ()
 1979 Tsukemono no omoshi ()
 1981 Ii keshiki ()
 1985 Shakkuri uta ()
 1989 Kuma san ()
 1993 Sorekara ()
 1999 Melon no jikan ()
 2000 Kyō mo tenki ()
 2006 Sono hen o ().

Переведённые книги с иллюстрациями 
 1992 Dōbutsutachi («Животные») (), иллюстрации Мицумасы Анно
 1998 Fushigi na poketto («Волшебный карман») (), иллюстрации Мицумасы Анно.

Песни для детей 
 Zō san (), музыка Икумы Дана
 Yagi san yubin (), музыка Икумы Дана
 Onigiri kororin (), музыка Акихиро Комори
 Ichinensei ni nattara (), музыка Нацуми Ямамото
 Fushigi na poketto (), музыка Сигэру Ватанабэ
 Drops no uta (), музыка Мэгуми Онаки
 Mizu asobi (), музыка Рэнтаро Таки.

Примечания

Ссылки 
 Митио Мадо на сайте Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино

Детские писатели Японии
Детские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Столетние долгожители Японии
Лауреаты премии Асахи